Arvizu:
 Manuel Romero Arvizu
 Reginald Arvizu